Sept navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Amphion, d'après Amphion fils de Zeus et Antiope dans la mythologie grecque :
 le , un vaisseau de  rang, lancé en 1790 ;
 le , un vaisseau de  rang, lancé en 1798 ;
 le , une frégate lancée en 1846 ;
 le , un croiseur protégé de la classe Leander lancé en 1883 ;
 le , lancé en 1911, premier navire de la Royal Navy coulé lors de la Première Guerre mondiale ;
 le HMS Amphion, un croiseur léger de la classe Leander, lancé en 1934, renommé HMAS Perth pour la Royal Australian Navy ; 
 le , un sous-marin de la classe Amphion, lancé en 1944.

Amphion